Dardanci, ilirski narod
Dardagani, naselje u BiH